Ву́лиця Іва́на Миките́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Івана Микитенка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Микитенка — вулиця в місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей